Puerto Vallarta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto Vallarta, Jalisco, 
 Puerto Vallarta kommun, Jalisco, 
 Puerto Vallarta, Hidalgo, Chapantongo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar